Sông Bé (provincie)
 Sông Bé (rivier)